Le portage entrepreneurial, également connu sous la dénomination hébergement entrepreneurial, se définit comme un statut juridique permettant à tout travailleur indépendant de pouvoir créer et exercer son activité professionnelle, en se déchargeant de l'administration sur une société de portage qui gère son activité et ses revenus.

Historique en France 
Le terme de portage entrepreneurial est créé en 2014 par Josette Londé, présidente de l’Union nationale des entreprises de portage spécialisées. Le concept existe déjà auparavant, sur le modèle du portage salarial, sans bénéficier d'une réelle appellation.

Caractéristiques 
Le portage entrepreneurial se distingue du portage salarial en mettant notamment un terme à la relation entre tous les acteurs (client, indépendant porté et société de portage). L’indépendant porté est l’unique client de la société de portage à laquelle il confère le pouvoir d’agir pour son compte concernant la gestion administrative de son activité. Il n’y a plus de contrat de travail à proprement parler, mais des contrats bilatéraux tarifés entre l’indépendant porté et la société de portage.

La société de portage encaisse le chiffre d'affaires de l'indépendant, y retire les impôts et charges ainsi que ses honoraires et verse le reste sur le compte personnel de l'entrepreneur, qui est également couvert sous le régime général de la sécurité sociale.

Notes et références

Liens externes 
La Fédération Nationale des Entreprises de Portage Entrepreneurial

Droit du travail en France